Grosbois è il nome di alcuni comuni francesi:
Grosbois – Doubs
Grosbois-en-Montagne – Côte-d'Or
Grosbois-lès-Tichey – Côte-d'Or